«Арджун» (Arjun) — современный индийский основной боевой танк. Создан для замены стоящих на вооружении танков иностранной разработки.
Название получил по имени эпического героя Арджуны.

История создания 
Проект основного боевого танка «Арджун» был инициирован Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) Индии в 1972 году, головной лабораторией выступил Центр исследований и разработок боевых машин (). 

12 марта 2011 года Сухопутные войска Индии, после завершения 37-летней программы его разработки, объявили о принятии на вооружение 45 танков Арджун Mk.I, которые были переданы 75-му танковому полку в Джайсалмере, заменивших такое же количество танков Т-55.

Производство 
Запущен в серийное производство в 2006 году. Первые танки начали поступать в индийскую армию в сентябре 2007 года.

Первоначально планировалось произвести более 2000 танков, которые составили бы основу индийских бронетанковых сил. В 2008 году, однако, было принято решение избрать российский Т-90 в качестве перспективного танка и ограничить производство «Арджуна» первоначальным заказом на 124 машины, причиной послужила ненадёжность ходовой части Арджуна.

Серийное производство «Арджун второй серии» было запланировано на 2014 год.

В сентябре 2021 Министерство обороны Индии заказало 118 танков Arjun Mk-1A (это крупнейший заказ за последние годы, общая сумма сделки оценивается более чем в миллиард долларов). Как сообщают местные СМИ, их изготовит завод Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади (Ченнаи) в индийском штате Тамилнад.

Стоимость 
Стоимость нового «Арджун I-ой серии» по контрактам на поставку в индийскую армию составляет 170 млн рупий (3,7 млн долл.) за единицу, по состоянию на 2011 год. 
Стоимость улучшенной версии «Арджун II-ой серии» должна составить 370 млн рупий (6,27 млн долл.).

Модификации

«Арджун первой серии» 

В варианте 2021 года добавлены 72 новые функции, которые существенно повлияли на все его характеристики: повысили огневую мощь, мобильность и защищенность.

«Арджун второй серии» 
23 февраля 2011 года Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) объявила о завершении создания новой версии национального танка. Согласно планам DRDO, первый этап испытаний военными нового «Арджун II-ой серии» начнется в июне 2011 года, а второй — в 2012 году.
Массовое производство танка было запланировано на 2014 год (в то же время, что и принятие его на вооружение).

Основные изменения вызваны локализацией производства немецкого двигателя MTU MB838 Ka-501 и трансмиссии Renk RK 304S для повышения локализации производства до 90 %, а также усиление огневой мощи за счет внедрения более наукоемких разработок. Так, например, новая версия танка будет обладать способностью запуска противотанковых ракет через ствол пушки.

Arjun также получит новую активно-реактивную броню, системы наведения и наблюдения, а также системы ночного видения и аппаратуру связи. На танк будет устанавливаться модернизированная динамическая защита «Контакт-5», что повысит защищенность танка.

В сентябре 2011 года А. К. Антони, министр обороны Индии, сообщил, что новый индийский танк «Арджун II-ой серии» будет стоить 370 млн рупий (6,27 млн долларов) за единицу. По словам министра, производство танков «Арджун II-ой серии» на казенном заводе HVF (Heavy Vehicles Factory) в г. Авади на юге Индии переносится на 2015 год. Заменит в армии танки Т-72М и Т-55 и на 90 % будет из индийских комплектующих
Он сможет стрелять ракетами через ствол пушки.

На вооружении 
 — 122 единицы по состоянию на 2021 год

Танки других стран

См. также

Примечания

Литература 
 Барятинский М. Средние и основные танки зарубежных стран 1945—2000 (Часть 1). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 3, 2001.

Ссылки 

 «Арджун» на Броне-сайте Чобитка Василия
 Сдавайся, Арджуна! // Лента.ру, фев 2010 /арх/
 Arjun
 Индия оснастит танки Arjun автоматической системой слежения // Лента.ру, март 2012
 Организация оборонных исследований Индии приступила к испытаниям новой версии основного боевого танка Arjun Mark II // Лента.ру, июнь 2012
 Индия показала новый вариант своего танка «Арджун» // Взгляд
 Самый бессмысленный танк на свете: почему индийский Arjun навсегда останется в пустыне // ТК Звезда, 17.03.2017

Танки Индии
Основные боевые танки
Танки с четырёхтактным дизелем